Галеото Малатеста (, * 1299 в Римини, † 1385 в Чезена) е италиански кондотиер, господар на Римини (1372–1385), Пезаро (1372), Фано, Чезена (1376), Асколи Пичено и Фосомброне от род Малатеста.

Той е син на Пандолфо I Малатеста († 1326), господар на Пезаро и Римини от 1317, и брат на Малатеста II Малатеста († 1364), господар на Пезаро от 1322, и Римини от 1353. Сестра му Катерина Малатеста се омъжва 1320 г. за Луиджи I Гонзага (1267–1360), господар на Мантуа.

През 1349 г. Галеото е в Светите земи, 1351 г. в кралство Неапол. През 1360 г. е комендант при кралица Джована I Анжуйска.
От 1372 г. е комендант (gonfaloniere) на папската вийска на папа Григорий XI (1370–1378) против Бернабò Висkонти, когото побеждава при Монтечиаро.

Галеото се жени през 1323 г. за Елиза де Ла Вилете († 1366), племенница на папския викар (управител) на регион Марке, Амелио де Лотрек, и през 1367 г. втори път за Елизабета да Варано, дъщеря на Родолфо II да Варано, синьор на Камерино и на Камила Чиавели.

Той има децата:
от първия брак:
 Ренгарда Малатеста († 1366), омъжена за Масо Тарлати от град Арецо
 Томаса Малатеста, омъжена през 1350 г. за Джакомо Пеполи, който от 1347 заедно с брат му Джовани е господар на Болоня.

от втория брак:

 Карло I Малатеста (1368–1429), кондотиер, от 1385 господар на Римини, Фано, Чезена и Фосомброне; ∞ 1386 г. за Елизабета Гонзага († 1432), дъщеря на Лудовико II Гонзага (няма деца)
 Пандолфо III Малатеста Велики (1370–1427), кондотиер
 Маргерита Малатеста (1370–1399, ∞ 1393 г. за Франческо I Гонзага, народен капитан на Мантуа († 1407)
 Андреа Малатеста (1373–1416), кондотиер, господар на Чезена
 Галеото Белфиоре Малатеста (1377–1400), кондотиер

Източници 

 Rendina, Claudio (1992). I capitani di ventura. Rome: Newton Compton.
 Giovanni Soranzo: Malatesta, Enciclopedia Italiana (1934)
 Farulli P. Cronologia della nobile famiglia dei Malatesta. Siena, 1724
 Secondo Balena, Ascoli nel Piceno – storia di Ascoli e degli ascolani, Società Editrice Ricerche s.a.s., Via Faenza 13 Folignano, Ascoli Piceno, stampa Grafiche D'Auria, edizione dicembre 1999, pp. 226 – 228; ISBN 88-86610-11-4;

Малатеста
Господари
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже